Кент има више значења:
 Кент, енглеска грофовија
 Краљевина Кент, средњовековна краљевина
 Округ Кент (Делавер), је округ у америчкој савезној држави Делавер.
 Округ Кент (Мериленд), је округ у америчкој савезној држави Мериленд
 Округ Кент (Мичиген), је округ у америчкој савезној држави Мичиген
 Округ Кент (Роуд Ајланд), је округ у америчкој савезној држави Роуд Ајланд
 Округ Кент (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас
 Кент (Ајова), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Ајова
 Кент (Индијана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Индијана
 Кент (Вашингтон), град је у америчкој савезној држави Вашингтон
 Кент (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Кент (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Кент (острво), острво САД које припада савезној држави Мериленд
 Кент (бенд), шведска рок група
 Кент (цигарете), бренд цигарета